słuchowe potencjały wywołane
 AEP Pafos